

Geografia 
 Taboada – comune della Galizia, in Spagna

Persone 
 Alberto Taboada – calciatore uruguaiano
 Carlos Enrique Taboada – regista e sceneggiatore messicano
 Francisco Gil de Taboada – ufficiale della marina spagnola ed amministratore coloniale in America spagnolo